Riverton puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Riverton es una villa del Estado de Illinois;
Riverton es una ciudad de Iowa;
Riverton es un lugar designado por el censo en Kansas;
Riverton es una ciudad de Minnesota;
Riverton es una villa de Nebraska;
Riverton es un borough ubicado en Nueva Jersey;
Riverton es una ciudad de Utah;
Riverton es un lugar designado por el cesno en el Estado de Washington; y
Riverton, ciudad en el Estado de Wyoming.